Сен-Дідьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сен-Дідьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Сен-Дідьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Дідьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сен-Дідьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Сен-Дідьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи